Lenten steht für:

 Lenten (Kurland), ein Ort in Kurland

Lenten ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard von Lenten († 1533), Ratsherr der Hansestadt Lübeck